La lionne est un félin, la femelle du lion.
 Hugues de Lionne (1611-1671), couramment appelé « Lionne », est un diplomate et secrétaire d'État des Affaires étrangères, sous Louis XIV.
  Artus de Lionne (1655-1713) ou M. de Rosalie- missionnaire en Chine, évêque de Rosalie, et donc également appelé « M. Rosalie ».

Toponyme 
 Rue de Lionne : rue du quartier Notre-Dame (Grenoble) à Grenoble (Isère);
 Rue de la Lionne : rue de la ville d'Orléans (Loiret).